Le terme chien d'élan désigne plusieurs races de chien de chasse spécialisées dans la chasse à l'élan. Trois races de chiens portent le nom de chien d'élan :
 Le chien d'élan norvégien gris,
 Le chien d'élan norvégien noir,
 Le chien d'élan suédois ou jämthund.